

Sources 
.
  famille Bagration de Géorgie

Voir aussi 
 Liste des souverains de Géorgie
 Liste des rois de Karthli
 Liste des souverains de Kakhétie
 Liste des souverains de l'Iméréthie
 Liste des princes de Moukhran

genealogie 2c
2